Die Saison 2018/19 war die zwölfte Spielzeit der deutschen Basketball-Spielklasse ProA. Die ProA ist die erste Staffel der hierarchisch gegliederten 2. Basketball-Bundesliga. Die Punktrunde der Saison begann am 21. September 2018 und endete am 30. März 2019. Meister wurden die Hamburg Towers, die sich in den Endspielen gegen den Nürnberg Falcons BC durchsetzten. Nach der Vergabe des Namensrechtes an das Versicherungsunternehmen Barmer trägt die Liga offiziell die Bezeichnung „Barmer 2. Basketball Bundesliga ProA“.

Spielmodus 
An der Liga nehmen planmäßig 16 Mannschaften teil, die eine Punktrunde als Rundenturnier im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel spielen. Die acht in der Abschlusstabelle bestplatzierten Mannschaften spielen in der Meisterrunde („Playoffs“) in bis zu fünf Begegnungen zwei Finalteilnehmer aus, die damit das sportliche Teilnahmerecht an der Basketball-Bundesliga (BBL) erwerben, welches sie bei Erteilung einer BBL-Lizenz auf der Grundlage wirtschaftlicher und infrastruktureller Kriterien zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigt. Die Finalteilnehmer spielen zudem in Hin- und Rückspiel den Meister dieser Spielklasse aus. Die zwei schlechtesten Teams steigen in die untere Staffel ProB der zweiten Liga ab.

Anforderungen 
 Laut Ausschreibung der Liga ist „die sportliche Qualifikation der Mannschaft, der Nachweis eines für die Wettbewerbe 2018/2019 gültigen Bundesligalizenzvertrages sowie die Erteilung der Lizenz nach Maßgabe des Lizenzstatutes“ Voraussetzung zur Wahrnehmung des Rechts zur Teilnahme am Spielbetrieb.
 Die teilnehmenden Mannschaften müssen einen Betrag in Höhe von EUR 13.350,-- zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer an die 2. Basketball-Bundesliga zahlen. Damit werden neben anderen Dingen Meldegeld, Kosten für Dopingkontrollen, Kosten des nächstjährigen Lizenzierungsverfahrens, DBB-Amateurausgleichsabgabe, Kosten für die Aus- und Fortbildung von Schiedsrichtern sowie der Mitgliedsbeitrag an die AG 2. Basketball-Bundesliga enthalten.
 Die teilnehmenden Mannschaften müssen ihre Heimspiele laut Lizenzstatut in einer Halle mit einem Zuschauerfassungsvermögen von 1500 oder mehr austragen. Die Halle muss über Zuschauerränge an mindestens drei Spielfeldseiten (an den Kopfseiten sind auch Stehplatztribünen zulässig), Holzparkett, einen Raum für Medienvertreter, einen VIP-Bereich verfügen, zudem muss ein elektronisches Eintrittskartensystem eingesetzt werden.

Saisonnotizen 
 Als Absteiger aus der Basketball-Bundesliga stießen die Tigers Tübingen in die Liga; der zweite Bundesliga-Absteiger, die Rockets, nahmen das Teilnahmerecht nicht wahr und gaben es an die Artland Dragons (zuvor 2. Bundesliga ProB) ab.
 Aus der 2. Bundesliga ProB stiegen Vizemeister Rostock sowie Halbfinalist FC Schalke 04 auf, der den Platz von Titelgewinner Elchingen einnahm, der auf den Gang in die 2. Bundesliga ProA verzichtete.
 Die Spielgemeinschaft Ehingen/Urspring beendete die Saison 2017/18 in der 2. Bundesliga ProA zwar auf einem Abstiegsrang, verblieb jedoch in der Liga, da sich die RheinStars Köln zum Rückzug in die 2. Bundesliga ProB entschieden und deshalb auf den letzten Tabellenrang gesetzt wurde, wodurch Ehingen/Urspring auf den 14. Platz rückte, was nachträglich den Klassenerhalt bedeutete.

Hauptrunde

Tabelle 
 Endstand nach Punktrunde 2018/19

(A) = Absteiger aus der Basketball-Bundesliga 2017/18
(N) = Neuling / Aufsteiger aus der ProB

Bei Gleichheit werden für die Platzierung die Ergebnisse im direkten Vergleich herangezogen.

Meisterrunde 
 Kursiv gekennzeichnete Ergebnisse wurden nach Verlängerung erspielt.

Ehrungen

Spieler und Trainer der Spielzeit 
 Spieler des Jahres:  (NINERS Chemnitz)
 Youngster des Jahres:  (Hamburg Towers)
Most Likable Player:  (RÖMERSTROM Gladiators Trier)
 Trainer des Jahres:  (Nürnberg Falcons BC)

Weblinks 
 2. Basketball-Bundesliga | Aktuelles – Meldungen aus der ProA auf der offiziellen Ligawebseite

Fußnoten 

2018/19
Basketballsaison 2018/19